Днепро́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Днепровская улица — улица во Владивостоке.
 Днепровская улица — ныне не существующая улица в Казани.
 Днепровская улица — улица в Липецке.
 Днепровская улица — улица в Новосибирске.
Днепровская улица — улица в Самаре. 
 Днепровская улица — улица в городе Тюмени.
 Днепровская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Днепровская улица — улица в Виннице.
 Днепровская улица — улица в Днепре.
 Днепровская улица — улица в Донецке.
 Днепровская улица — улица в Одессе.
 Днепровская улица — улица в Севастополе.
 Днепровская улица — улица в Симферополе.
 Днепровская улица — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Днепровская улица — улица в Минске.

См. также 
 Днепровская набережная
 Днепровский переулок (Санкт-Петербург)
 Днепровский спуск